Głębokie Pole Hubble’a
 kod IATA portu lotniczego Heringsdorf
 Płyta HDF